Nikolaus Bachler ist der Name folgender Personen:

* Nikolaus Bachler (Intendant) (Klaus Bachler, * 1951), österreichischer Schauspieler und Intendant
 Nikolaus Bachler (Jurist) (* 1967), österreichischer Jurist

Siehe auch:
 Klaus Bachler